Paulo Hunter pode ser:
Paul Hunter (realizador)
Paul Hunter (jogador de snooker)
Paul Hunter (futebolista escocês), futebolista da escócia
Paul Hunter (futebolista canadiano), futebolista  do Canadá
Paul Hunter (jornalista), jornalista do Canadá

Desambiguação